

Canali televisivi 
 LA7 – canale televisivo italiano
 LA7d – canale televisivo italiano rivolto al pubblico femminile
 LA7 Sport – canale televisivo dedicato al mondo sportivo
 LA7 – azienda che detiene le concessioni per i sopraddetti canali televisivi

Programmi 
 La7 Colors – programma televisivo italiano andato in onda su LA7
 LA7 Meteo – rubrica meteorologica di LA7 e del telegiornale
 TG LA7 – telegiornale di LA7

Altro 
 La7 Cartapiù – pay per view per la televisione digitale terrestre
 LA7 Video – teletext del canale LA7